Japans fodboldlandsholdsspillere

fodboldspiller

Referencer